Staatsdruckerei steht für:
 Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei, Wien, 1804–1918
 Österreichische Staatsdruckerei GmbH (OeSD), Wien, 1918–1997 und seit 1999 heutige Sicherheits- und Rechtspublikationsdruckerei
 Print Media Austria, privatisierte Nachfolgeorganisation der OeSD seit 1997, seit 2001 ohne Geschäftstätigkeit
 Königlich-Preußische Staatsdruckerei in Berlin, 1851–1879, Vorläuferin der Reichsdruckerei
Staatsdruckerei Berlin, 1945–1951, Nachfolgerin der Reichsdruckerei und Vorläuferin der Bundesdruckerei
 Staatsdruckerei OAG Ungarn
 Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Staatsdruckerei und Münzprägeanstalt von Portugal